Der Verband der kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Hannover e. V. ist ein überregionaler Verband und Interessenvertretung der kirchlichen Mitarbeiter in der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Der Verband hat seinen Sitz in Hannover.

Aufgaben 
Der Verband nimmt die Interessen der Mitarbeiter in Kirche und Diakonie in der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen wahr. Der Verband arbeitet bei der Gestaltung des Dienst- und Arbeitsrechts in der paritätisch besetzten Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission für den Bereich der verfassten Kirche in der Konföderation und bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter mit. Er ist Gesprächs- und Verhandlungspartner bei Fragen des Arbeits-, Dienst- und Sozialrechts in der Landeskirche und in der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Er unterstützt und berät seine Mitglieder bei arbeitsrechtlichen Fragen und Konflikten. Der Verband wird von einem Vorstand geleitet.

Fachgruppen 
Die Fachgruppen sind jeweils für eine Berufsgruppe zuständig und bieten Materialien, Fort-, Aus- und Weiterbildungen u. a. an.
 Diakone
 Erziehungsdienst
 Kirchenmusiker
 Küstervereinigung
 Pflegedienst
 Pfarr- und Ephoralsekretärinnen
 Verwaltung

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Evangelischer Verband
Gewerkschaft (Deutschland)
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe
Evangelisch-reformierte Kirche (Landeskirche)
Christliche Organisation (Hannover)
Religiöser Verein (Hannover)
Interessenverband
Protestantismus in Hannover